Алькалали () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 14,4 км². Население — 1524 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Alcalalí
 Índice Estadístico Municipal de Alcalalí
 Alcalalí en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте